ГТС:
 Газотранспортная система
 Гелиосферный токовый слой
 Гидротехническое сооружение
 Городская телефонная сеть
 Городская телефонная станция
 Городская тепловая сеть
 Газпром трансгаз Ставрополь (компания)
 Газпром Трансгаз Ставрополь (футбольный клуб)
 Глобал ТелеСистемз, Инк.
 Гарантийный торговый счет
 Гусеничный тягач средний
 Городская трансляционная сеть проводного радиовещания, (см. также радиотрансляционная сеть)